Coistão (região histórica) — região histórica da Ásia Meridional

 No Afeganistão
 Coistão (distrito de Capisa) — distrito na província de Capisa
 Heça Aual Coistão — distrito na província de Capisa criado a partir do antigo distrito de Coistão
 Heça Duume Coistão — distrito na província de Capisa criado a partir do antigo distrito de Coistão
 Coistão (distrito de Badaquexão) — distrito na província de Badaquexão
 Coistão (distrito de Fariabe) — distrito na província de Fariabe

 No Paquistão
 Coistão (Paquistão) — distrito na província de Caiber Paquetuncuá
 Coistão Superior — distrito na província de Caiber Paquetuncuá criado a partir do antigo distrito de Coistão
 Coistão Inferior — distrito na província de Caiber Paquetuncuá criado a partir do antigo distrito de Coistão

Desambiguações de topônimos